Miejscowości w USA:
 Elkland – miasto w stanie Pensylwania, w hrabstwie Tioga
Gminy w USA:
 Elkland (ang. Elkland Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Tuscola
 Elkland (ang. Elkland Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Sullivan